Comitatul Mississippi sau Mississippi County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Mississippi County, Arkansas 
 Mississippi County, Missouri